L'edizione 1996 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Göteborg.

Capocannoniere del torneo fu Andreas Andersson (IFK Göteborg), con 19 reti.

Classifica finale

Spareggi salvezza/promozione 
Agli spareggi salvezza/promozione vennero ammesse l'undicesima e la dodicesima classificata in Allsvenskan (Umeå FC e Trelleborgs FF) e le seconde classificate dei due gironi di Division 1 (Hammarby IF e Ljungskile SK).

Verdetti 
 IFK Göteborg campione di Svezia 1996.
 Umeå FC, Djurgårdens IF e IK Oddevold retrocesse in Division 1.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1996
Campionato svedese di calcio